Проспект Правды (Киев)
 Проспект Правды (Харьков)
 Проспект Правды (станция метро)